Vaden peut faire référence à :

Patronyme 
 Paul Vaden (1967-), boxeur américain
 Robert Vaden (1985-), joueur de basket-ball
  (1948-), homme politique américain

Prénom 
  (1965-), chanteur américain

Source de la traduction 

Prénom
Homonymie de patronyme